El Pedró és una muntanya de 1.448 metres que es troba entre els municipis d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell i d'Odèn, a la comarca del Solsonès.

Referències 

Muntanyes d'Oliana
Muntanyes d'Odèn